Николо-Варваринка — село в Бобровском районе Воронежской области.

Входит в состав Пчелиновского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Дорожная,
 ул. Микрорайон,
 ул. Нагорная,
 ул. Речная,
 ул. Свободы,
 ул. Советская,
 пер. Солнечный.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района